

Geografie
 Noordwijk (Groningen), een plaats in de gemeente Westerkwartier
 Noordwijk (Langbroek), een voormalig kasteel bij Langbroek (Utrecht)
 Noordwijk (Drenthe), een gehucht in de gemeente De Wolden
 Noordwijk (Zuid-Holland), een dorp en gemeente in Zuid-Holland
 Noordwijk-Binnen, een plaats in deze gemeente
 Noordwijkerhout, een plaats in deze gemeente
 Noordwijk aan Zee, een badplaats in deze gemeente
 Noordwijk (Batavia), een stadsdeel van Batavia, Nederlands-Indië
 Noordwijk (Brussel) of Noordruimte, een voornaam zakendistrict in de Belgische hoofdstad Brussel
 Noordwyk, een voorstad van Johannesburg in Zuid-Afrika
 Noortwijck (Nieuw-Nederland), thans bekend als Greenwich Village, een wijk op het eiland Manhattan

Personen
 Jeroen van Noordwijk, een Schotse priester en missionaris uit het begin van de 9de eeuw
 Mavis Noordwijk, Surinaams zangeres, koordirigente en muziekpedagoge

Sport
 Noordwijkse Golfclub, golfbaan in Noordwijk (Zuid-Holland)
 Noordwijkse Hockey Club, hockeyclub uit Noordwijk (Zuid-Holland)
 vv Noordwijk, voetbalclub uit Noordwijk (Zuid-Holland)